Llacuna (metrostation), metrostation in Barcelona
 La Llacuna, gemeente in de provincie Barcelona